Carl Anderson (1903-1989) – scenografo
 Carl Anderson (1945-2004) – cantante
 Carl David Anderson (1905-1991) – fisico
 Carl Thomas Anderson (1865-1948) – fumettista
 Carl A. Anderson – Cavaliere Supremo dei Cavalieri di Colombo